Красноярская ГРЭС-2 — тепловая электрическая станция в г. Зеленогорске Красноярского края, на реке Кан, с 1 октября 2020 года входит в состав ООО «СГК».

Установленная электрическая мощность ГРЭС — 1274 МВт, установленная тепловая мощность — 976 Гкал/час. Котлы с сухим и жидким шлакоудалением. Работает на углях Бородинского и Канского угольных разрезов Канско-Ачинского угольного бассейна. Годовое количество золошлаковых отходов — около 220 тыс. тонн. Основное топливо станции — уголь, резервное — мазут.

Выработка тепловой и электрической энергии

История создания 
 1955 год. 14 ноября Советом Министров СССР принято решение о строительстве предприятия по производству оружейного урана (ныне — ОАО «Производственное объединение „Электрохимический завод“») и тепловой электростанции на площадке, расположенной северо-западнее станции Заозерная Восточно-Сибирской железной дороги, в районе населённых пунктов Усть-Барга, Ильинка, Лебедевка Красноярского края. Теплоэлектроцентраль получила обозначение ТЭЦ № 766.
 1957 год. Начаты работы на площадке ТЭЦ по планировке и подготовке территории для строительства электростанции. В целях ускорения строительства принято решение использовать турбоагрегаты мощностью 150 МВт вместо проектных, но не готовых к выпуску агрегатов мощностью 200 МВт. 
 1958 год, 21 августа. Директором строящейся ТЭЦ № 766 назначен Фёдор Павлович Ба́ран.
 1960 год, осень. Перекрыто течение реки Кан для строительства гидроузла.
 1961 год, 10 июля. В 1 час 30 минут пущен первый энергоблок электростанции. Выполнил первое включение блока в энергосистему Евгений Андрианович Печёнкин, старший дежурный инженер станции.
 1961—1964 года. Введены в строй энергоблоки № 1, 2, 3, 4, 5 в составе первой очереди электростанции.
 1967 год, 29 апреля. Впервые по ЛЭП подано напряжение на подстанцию 500 кВ «Камала-1».
 1974—1976 года. Введены в работу энергоблоки № 6, 7, 8 в составе второй очереди электростанции.
 1981—1983 года. Введены в строй энергоблоки № 9, 10 в составе третьей очереди электростанции.
2005 год. Красноярская ГРЭС-2 стала полноправным участником оптового рынка продажи производственной энергии и стала поставлять до 5% в секторе свободной торговли в Сибирской ценовой зоне. 
2010—2015 года. На Красноярской ГРЭС-2 состоялась модернизация оборудования. Современной автоматизированной системой управления технологическими процессами были оснащены энергоблоки № 1, 2, 4, 10, ХВО-1 и ХВО-2.
2020 год. ГРЭС вошла в состав ООО «СГК».

Перечень основного оборудования

См. также 
 Список тепловых электростанций России (установленной мощностью более 25 МВт)

Примечания 

Электростанции Красноярского края
ГРЭС России
Зеленогорск (Красноярский край)
Угольные электростанции России